Карадах (Карадак, Карадач, Каридахос; ) — предводитель акациров, кочевого племени во времена правления Аттилы. Скончался около 450 года. Был вынужден стать вассалом короля гуннов, однако искал поддержки в Византии, как потенциального союзника в борьбе против гуннов, но безрезультатно. Его преемником стал сын Аттилы Денгизих. Упоминается также в сочинениях византийского дипломата Приска.

Источники 
 E. A. Thompson, The Huns (Peoples of Europe) Blackwell Publishing, Incorporated (March 1, 1999), pg 105
 Otto J. Maenchen-Helfen, Die Welt der Hunnen
 Martindale, John R.; Jones, A.H.M.; Morris, J. (1980). The Prosopography of the Later Roman Empire: A.D. 395—527. Cambridge University Press. pp. 330—331. ISBN 0-521-20159-4.

Правители гуннов
Античная история